Площадь Виктора Эммануила II:
 Площадь Виктора Эммануила II — площадь в Риме
 Площадь Виктора Эммануила II — площадь в Пизе
 Площадь Виктора Эммануила II — площадь в Монкальери
 Площадь Виктора Эммануила II — площадь в Риети
 Площадь Виктора Эммануила II — площадь в Сало

Площади Италии